Конкурс песни Евровидение 1974 — 19-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 6 апреля 1974 года в городе Брайтон (Великобритания) на сцене концертного зала «Доум» после того, как Люксембург (победитель и хозяин предыдущего конкурса) отказался, по финансовым причинам, проводить его второй год подряд.

Конкурс 1974 года открыл миру шведскую группу «ABBA», которая принесла своей стране первую победу на Евровидении с песней «Waterloo».

Место проведения 

Брайтон — город-курорт на южном побережье Англии в графстве Восточный Суссекс, на берегу пролива Ла-Манш.

Великобритания принимала Евровидение уже в пятый раз. Местом проведения был концертный зал «Брайтон Доум».

Формат 
Формат судейства было решено вернуть к предыдущему. Каждая страна должна была сформировать жюри из десяти человек. У каждого жюри было 10 баллов, которые они должны были распределить между понравившимися песнями. Таким образом, количество песен, получивших баллы, варьировалось от одного жюри к другому. Это был последний конкурс, использовавший подобный формат судейства.

Кейти Бойл установила новый рекорд, став ведущей конкурса в четвёртый раз. Это было последнее появление Бойл на конкурсе в качестве ведущей.

Участвующие страны 

Среди участниц конкурса впервые оказалась Греция, однако количество стран не возросло из-за отсутствия Франции. Певица Дани (Даниэль Гроль) должна была представлять свою страну с песней «La Vie à 25 ans» («Жизнь в 25»), однако за несколько дней до конкурса скончался президент Жорж Помпиду, и Франция решила отменить своё участие.

Швецию представила группа «ABBA» с песней «Waterloo», ставшей мировым хитом, и сделавшей группу знаменитой. В 2005 году, эта песня была названа «лучшей песней за 50 лет конкурса». В соответствии с темой песни, дирижёр Свен-Олоф Вальдофф нарядился в костюм Наполеона.

Великобританию на конкурсе представила уже известная австралийская певица Оливия Ньютон-Джон с песней «Long Live Love» («Да здравствует любовь»), которая самой певице не нравилась. Несмотря на то, что Ньютон-Джон предпочла исполнить другую песню из предложенных на выбор, именно «Long Live Love» была выбрана голосованием телезрителей.

Италию на конкурсе представила Джильола Чинкветти, победительница конкурса 1964 года, на этот раз с песней «Sì» («Да»). Итальянский вещатель RAI решил не транслировать выступление поскольку повторяющееся в песне слово «да» могло послужить скрытой пропагандой в пользу голоса за отмену закона, легализирующего разводы в Италии, на референдуме, который был проведён в мае того года. В результате этой цензуры, песню не транслировали на большинстве радио- и телеканалов Италии на протяжении более месяца.

В Португалии начало выступления представителя страны послужило сигналом для подготовки к Революции гвоздик, свергнувшей фашистский режим, и превратившей Португалию в демократическую страну.

Вернувшиеся исполнители 
  — Ромуальд (1964, 1969)
  — Джильола Чинкветти (победительница Евровидения-1964)
  — Анне-Карине Стрём (1973 — в составе группы «Bendik Singers»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Осси Рунне
  — Ник Ингман
  — Рафаэль Ибарбия
  — Фруде Тингнес
  — Йоргос Катсарос
  — Йони Рехтер
  — Звонимир Скерл
  — Свен-Олоф Вальдофф
  — Чарльз Блэкуэлл
  — Реймон Донне
  — Пьер Шиффр
  — Гарри ван Хооф
  — Колман Пирс
  — Вернер Шарфенбергер
  — Пепе Эдерер
  — Жозе Калвариу
  — Джанфранко Мональди

Результаты

Голосование 

Результаты голосования объявляли:

  — Аарре Эло
  — ?
  — Ицхак Шимони
  — Сверре Кристоферсен
  — Колин Уорд-Льюис
  — Хельга Влахович
  — Мако Йоргиаду
  — Брендан Балф
  — Эккехард Бёмер
  — ?
  — Гарри Хагедорн
  — Свен Линдаль
  — Антолин Гарсия
  — Софи Эке
  — Мишель Штокер
  — Андре Агон
  — Анна Мария Гамбинери

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1974 год в музыке